778 може да се отнася за:

 778 година от новата ера
 778 година преди новата ера
 778, число
 778 Теобалда, астероид
 NGC 778, галактика